bł. Łukasz Belludi (ok. 1195–1285) – włoski franciszkanin
 bł. Łukasz (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Łukasz Hong Nak-min (1751-1801) – koreański męczennik
 bł. Łukasz Passi (1789–1866) – włoski ksiądz, założyciel dorotanek z Wenecji
 bł. Łukasz Bojko (zm. 1874) – męczennik z Pratulina

Zobacz też: Święty Łukasz